Die 87. Rallye Monte Carlo war der erste von 14 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2019. Die Rallye bestand aus 16 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 24. und dem 27. Januar gefahren.

Bericht 
Außerordentlich spannend war der Saisonauftakt 2019 bei der Rallye Monte Carlo. Nach 16 Wertungsprüfungen bei teils sehr schwierigen Bedingungen fiel die Entscheidung erst bei der letzten Wertungsprüfung. Am Ende hatte Sébastien Ogier (Citroën) nach einem packenden Duell mit Thierry Neuville (Hyundai) die Nase um gerade einmal 2,2 Sekunden vorne. Dritter wurde Ott Tänak (Toyota). Mit dem Sieg bei seinem ersten Start nach der Rückkehr zu Citroën untermauerte Ogier seinen Ruf als «Mr. Monte Carlo», sechsmal in Folge mit drei unterschiedlichen Autos (Volkswagen, Ford und Citroën) gewinnt er diese Rallye. Doch so hart wie in diesem Jahr musste der Franzose lange nicht mehr um den Sieg kämpfen. Bis zur letzten Wertungsprüfung war Thierry Neuville nur wenige Sekunden zurück. Bei der vorletzten Wertungsprüfung kam Neuville bis auf 0,4 Sekunden an Ogier heran, der von einem zeitweilig klemmenden Gaspedal gehandicapt war. Doch auf der letzten Wertungsprüfung (Powerstage) spielte der sechsmalige Weltmeister seine ganze Klasse aus, fuhr 1,8 Sekunden schneller als Neuville und gewinnt erneut.

Einen starken Eindruck hinterließ Tänak (Toyota). Dass es trotz Siegen bei sieben der 15 ausgetragenen Wertungsprüfungen (WP) nicht zu mehr als Rang drei reichte, war einem Reifenschaden am Freitag geschuldet, durch den der Este mehr als zwei Minuten verlor. Danach fuhr er am Samstag und Sonntag bei sechs WP’s in Folge die Bestzeit.

Nach einer längeren Pause in der WRC trat Sébastien Loeb auch wieder an. Er bestriet für Hyundai sechs ausgewählte Bewerbe 2019. Loeb war zufrieden, da er nach nur zwei Testtagen mit dem Hyundai i20 WRC eine starke Leistung zeigte. Nach einer mutigen Reifenwahl am Freitag gewann er zwei WP’s und erschien am Ende des Tages auf Rang vier im Gesamtklassement. Lediglich das er und Co-Pilot Daniel Elena am Schlusstag das Podium nicht erreichten störte den Rekordweltmeister (neun WM-Titel) ein wenig. «Bei unserer ersten Rallye mit Hyundai Vierter, das ist nicht so schlecht», sagte er im Interview.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 84 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Monte Carlo https://acm.mc/

Einzelnachweise 

Monte Carlo
2019